Latinica je lahko:
 Latinica - vrsta pisave
 Latinica - televizijska oddaja HRT